Марена, також Вусач, Барбус () — рід риб родини коропових. Рід включає близько 350 видів. Серед барбусів багато популярних акваріумних риб. У водоймах України зустрічається марена дніпровська ( Dybowski, 1862), марена дунайсько-дністровська та марена звичайна.

Велика кількість барбусів віднесена до роду Puntius.

Види 
 Barbus ablabes (Bleeker 1863) — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus aboinensis Boulenger 1911 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus acuticeps Matthes 1959 — Руанда та Бурунді. Середовище: прісна вода.
 Barbus afrohamiltoni Crass 1960 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus afrovernayi Nichols & Boulton 1927 — Південна та центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus albanicus Steindachner 1870 — Південно-східна Європа: Албанія, Греція. Середовище: прісна вода.
 Barbus aliciae Bigorne & Lévêque 1993 — Ліберія та Гвінея. Середовище: прісна вода.
 Barbus alluaudi Pellegrin 1909 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus aloyi Roman 1971 — Західно-центральна Африка: Екваторіальна Гвінея. Середовище: прісна вода.
 Barbus altianalis Boulenger 1900 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus altidorsalis Boulenger 1908 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus amanpoae Lambert 1961 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus amatolicus Skelton 1990 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus andrewi Barnard 1937 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus anema Boulenger 1903 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus annectens Gilchrist & Thompson 1917 — Південно-східна Африка Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus anniae Lévêque 1983 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus anoplus Weber 1897 — Південна Африка. Середовище: прісна й солонувата вода.
 Barbus ansorgii Boulenger 1904 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus apleurogramma Boulenger 1911 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus arabicus Trewavas 1941 — Аравійський півострів. Середовище: прісна вода.
 Barbus arambourgi Pellegrin 1935 — Ефіопія. Середовище: прісна вода.
 Barbus arcislongae Keilhack 1908 — оз. Малаві. Середовище: прісна й солонувата вода.
 Barbus argenteus Günther 1868 — Південно-східна Африка Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus aspilus Boulenger 1907 — Західно-центральна Африка: Камерун. Середовище: прісна вода.
 Barbus atakorensis Daget 1957 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus atkinsoni Bailey 1969 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus atromaculatus Nichols & Griscom 1917 — Західна та Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus bagbwensis Norman 1932 — Сьєрра-Леоне. Середовище: прісна вода.
 Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi 2002 — Південно-східна Європа: Італія, Словенія, Греція та Македонія. Середовище: прісна вода.
 Barbus barbulus Heckel 1847 — Іран, Туреччина та Сирія. Середовище: прісна вода.
 Barbus barbus (Linnaeus 1758) — Поширений у Європі. Середовище: прісна й солонувата вода.
 Barbus barnardi Jubb 1965 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus barotseensis Pellegrin 1920 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus baudoni Boulenger 1918 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus bawkuensis Hopson 1965 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus bergi Chichkoff 1935 — Західна частина басейну Чорного моря: Болгарія та Туреччина. Середовище: прісна вода.
 Barbus bifrenatus Fowler 1935 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus bigornei Lévêque, Teugels & Thys van den Audenaerde 1988 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus boboi Schultz 1942 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus borysthenicus Dybowski 1862 — Україна. Середовище: прісна вода.
 Barbus bourdariei Pellegrin 1928 — Західно-центральна Африка: Камерун. Середовище: прісна вода.
 Barbus brachygramma Boulenger 1915 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus brazzai Pellegrin 1901 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus breviceps Trewavas 1936 — Південна Африка: Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus brevidorsalis Boulenger 1915 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus brevilateralis Poll 1967 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus brevipinnis Jubb 1966 — Південно-східна Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus brichardi Poll & Lambert 1959 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus bynni (Forsskål 1775) — Північно-східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus cadenati Daget 1962 — Гвінея. Середовище: прісна вода.
 Barbus calidus Barnard 1938 — Південь Південної Африки. Середовище: прісна вода.
 Barbus callensis Valenciennes 1842 — Північно-західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus callipterus Boulenger 1907 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus camptacanthus (Bleeker 1863) — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus candens Nichols & Griscom 1917 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus caninus Bonaparte 1839 — Північна Італія та Швейцарія. Середовище: прісна вода.
 Barbus carcharhinoides Stiassny 1991 — Ліберія. Середовище: прісна вода.
 Barbus carens Boulenger 1912 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus carottae Bianco 1998 — Греція. Середовище: прісна вода.
 Barbus carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi 2002 — Східна Європа. Середовище: прісна вода.
 Barbus castrasibutum Fowler 1936 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus catenarius Poll & Lambert 1959 — Західно-центральна Африка: Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus caudosignatus Poll 1967 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus cercops Whitehead 1960 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus chicapaensis Poll 1967 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus chiumbeensis Pellegrin 1936 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus chlorotaenia Boulenger 1911 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus choloensis Norman 1925 — Малаві, Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus ciscaucasicus Kessler 1877 — Басейн Каспійського моря. Середовище: прісна вода.
 Barbus citrinus Boulenger 1920 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus claudinae De Vos & Thys van den Audenaerde 1990 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus clauseni Thys van den Audenaerde 1976 — Нігерія. Середовище: прісна вода.
 Barbus collarti Poll 1945 — Західно-центральна Африка: Демократична Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus comizo Steindachner 1864 — Португалія та Іспанія. Середовище: прісна вода.
 Barbus condei Mahnert & Géry 1982 — Західно-центральна Африка: Габон. Середовище: прісна вода.
 Barbus cyclolepis Heckel 1837 — Східна Європа: басейни Егейського та Чорного морів. Середовище: прісна вода.
 Barbus dartevellei Poll 1945 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus deguidei Matthes 1964 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus deserti Pellegrin 1909 — Північна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus dialonensis Daget 1962 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus diamouanganai Teugels & Mamonekene 1992 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus ditinensis Daget 1962 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus dorsolineatus Trewavas 1936 — Південно-західна Африка: Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus eburneensis Poll 1941 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus elephantis Boulenger 1907 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus ensis Boulenger 1910 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus ercisianus Karaman 1971 — Туреччина. Середовище: прісна й солонувата вода.
 Barbus erubescens Skelton 1974 — Південь Південної Африки. Середовище: прісна вода.
 Barbus erythrozonus Poll & Lambert 1959 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus ethiopicus Zolezzi 1939 — Ефіопія. Середовище: прісна вода.
 Barbus euboicus Stephanidis 1950 — о-в Евія, Греція. Середовище: прісна вода.
 Barbus eurystomus Keilhack 1908 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus eutaenia Boulenger 1904 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus evansi Fowler 1930 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus fasciolatus Günther 1868 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus fasolt Pappenheim 1914 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus figuigensis Pellegrin 1913 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus foutensis Lévêque, Teugels & Thys van den Audenaerde 1988 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus fritschii Günther 1874 —; Марокко. Середовище: прісна вода.
 Barbus gananensis Vinciguerra 1895 — Сомалі. Середовище: прісна вода.
 Barbus gestetneri Banister & Bailey 1979 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus girardi Boulenger 1910 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus goktschaicus Kessler 1877 — Території колишнього СРСР. Середовище: прісна вода.
 Barbus greenwoodi Poll 1967 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus gruveli Pellegrin 1911 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus grypus Heckel 1843 — Західна Азія: Системи річок Євфрат і Тигр. Середовище: прісна вода.
 Barbus guildi Loiselle 1973 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus guineensis Pellegrin 1913 — Гвінея. Середовище: прісна вода.
 Barbus guirali Thominot 1886 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus gulielmi Boulenger 1910 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus gurneyi Günther 1868 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus haasi Mertens 1925 — Середземноморський вододіл Іспанії. Середовище: прісна вода.
 Barbus haasianus David 1936 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus harterti Günther 1901 — Марокко. Середовище: прісна вода.
 Barbus holotaenia Boulenger 1904 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus hospes Barnard 1938 — Південно-західна Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus huguenyi Bigorne & Lévêque 1993 — Гвінея та Ліберія. Середовище: прісна вода.
 Barbus huloti Banister 1976 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus hulstaerti Poll 1945 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus humeralis Boulenger 1902 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus humilis Boulenger 1902 — оз. Тана, Ефіопія. Середовище: прісна вода.
 Barbus humphri Banister 1976 — Демократична Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus inaequalis Lévêque, Teugels & Thys van den Audenaerde 1988 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus innocens Pfeffer 1896 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus issenensis Pellegrin 1922 — Північна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus iturii Holly 1929 — Демократична Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus jacksoni Günther 1889 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus jae Boulenger 1903 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus janssensi Poll 1976 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus jubbi Poll 1967 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus kamolondoensis Poll 1938 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus kerstenii Peters 1868 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus kessleri (Steindachner 1866) — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus kissiensis Daget 1954 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus ksibi Boulenger 1905 — Північно-західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus kubanicus Berg 1912 — Дренажна система р. Кубань і Азовське море, Росія. Середовище: прісна вода.
 Barbus kuiluensis Pellegrin 1930 — Західно-центральна Африка: Габон. Середовище: прісна вода.
 Barbus lacerta Heckel 1843 — Сирія та Туреччина. Середовище: прісна вода.
 Barbus lagensis (Günther 1868) — Нігерія та Гана. Середовище: прісна вода.
 Barbus lamani Lönnberg & Rendahl 1920 — Демократична Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus laticeps Pfeffer 1889 — Танзанія. Середовище: прісна вода.
 Barbus lauzannei Lévêque & Paugy 1982 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus leonensis Boulenger 1915 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus lepineyi Pellegrin 1939 — Північно-західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus leptopogon Schimper 1834 — Алжир. Середовище: прісна вода.
 Barbus liberiensis Steindachner 1894 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus lineomaculatus Boulenger 1903 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus longiceps Valenciennes 1842 — Євразія. Середовище: прісна вода.
 Barbus longifilis Pellegrin 1935 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus lornae Ricardo-Bertram 1943 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus lorteti Sauvage 1882 — Туреччина. Середовище: прісна вода.
 Barbus loveridgii Boulenger 1916 — Східна Африка: Басейн оз. Вікторія, Кенія. Середовище: прісна вода.
 Barbus luapulae Fowler 1958 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus lufukiensis Boulenger 1917 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus luikae Ricardo 1939 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus lujae Boulenger 1913 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus lukindae Boulenger 1915 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus lukusiensis David & Poll 1937 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus luluae Fowler 1930 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus macedonicus Karaman 1928 — Греція та Македонія. Середовище: прісна вода.
 Barbus machadoi Poll 1967 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus macinensis Daget 1954 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus macroceps Fowler 1936 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus macrolepis Pfeffer 1889 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus macrops Boulenger 1911 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus macrotaenia Worthington 1933 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus magdalenae Boulenger 1906 — Східна Африка: Басейн оз. Вікторія. Середовище: прісна вода.
 Barbus magniatlantis Pellegrin 1919 — Марокко. Середовище: прісна вода.
 Barbus manicensis Pellegrin 1919 — Південно-східна Африка Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus mariae Holly 1929 — Кенія. Середовище: прісна вода.
 Barbus marmoratus David & Poll 1937 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus martorelli Roman 1971 — Західно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus massaensis Pellegrin 1922 — Алжир, Марокко and Tunidia. Середовище: прісна вода.
 Barbus matthesi Poll & Gosse 1963 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus mattozi Guimarães 1884 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus mawambi Pappenheim 1914 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus mawambiensis Steindachner 1911 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus mediosquamatus Poll 1967 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus melanotaenia Stiassny 1991 — Ліберія, Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus meridionalis Risso 1827 — Водойми північного узбережжя Середземного моря, південь Європи. Середовище: прісна вода.
 Barbus microbarbis David & Poll 1937 — Руанда, Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus microterolepis Boulenger 1902 — Ефіопія. Середовище: прісна вода.
 Barbus mimus Boulenger 1912 — Східна Африка: Кенія. Середовище: прісна вода.
 Barbus miolepis Boulenger 1902 — Південно-центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus mirabilis Pappenheim 1914 — Демократична Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus mocoensis Trewavas 1936 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus mohasicus Pappenheim 1914 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus motebensis Steindachner 1894 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus moulouyensis Pellegrin 1924 — Північно-західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus multilineatus Worthington 1933 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus musumbi Boulenger 1910 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus myersi Poll 1939 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus nanningsi (de Beaufort 1933) — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus nasus Günther 1874 — Марокко. Середовище: прісна вода.
 Barbus neefi Greenwood 1962 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus neumayeri Fischer 1884 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus nigeriensis Boulenger 1903 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus nigrifilis Nichols 1928 — Демократична Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus nigroluteus Pellegrin 1930 — Південно-західна Африка: Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus niluferensis Turan, Kottelat & Ekmekçi 2009 — Туреччина. Середовище: прісна вода.
 Barbus niokoloensis Daget 1959 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus nounensis Van den Bergh & Teugels 1998 — Західно-центральна Африка: Камерун. Середовище: прісна вода.
 Barbus nyanzae Whitehead 1960 — Східна Африка: Басейн оз. Вікторія. Середовище: прісна вода.
 Barbus okae (Fowler 1949) — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus oligogrammus David 1937 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus oligolepis Battalgil 1941 — Річки, що впадають у південну частину Мармурового моря, Туреччина. Середовище: прісна вода.
 Barbus olivaceus Seegers 1996 — Танзанія. Середовище: прісна вода.
 Barbus osseensis Nagelkerke & Sibbing 2000 — оз. Тана, Ефіопія. Середовище: прісна вода.
 Barbus owenae Ricardo-Bertram 1943 — Замбія. Середовище: прісна вода.
 Barbus oxyrhynchus Pfeffer 1889 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus pagenstecheri Fischer 1884 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus pallaryi Pellegrin 1919 — Північно-західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus pallidus Smith 1841 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus paludinosus Peters 1852 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus papilio Banister & Bailey 1979 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus parablabes Daget 1957 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus parajae Van den Bergh & Teugels 1998 — Західно-центральна Африка: Камерун. Середовище: прісна вода.
 Barbus parawaldroni Lévêque, Thys van den Audenaerde & Traoré 1987 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus paytonii Boulenger 1911 — Марокко. Середовище: прісна вода.
 Barbus pellegrini Poll 1939 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus peloponnesius Valenciennes 1842 — Греція. Середовище: прісна вода.
 Barbus perince Rüppell 1835 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus petchkovskyi Poll 1967 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus petenyi Heckel 1852 — Україна, Румунія, Болгарія. Середовище: прісна вода.
 Barbus petitjeani Daget 1962 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus platyrhinus Boulenger 1900 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus plebejus Bonaparte 1839 — Басейн Адріатики, Італія. Середовище: прісна вода.
 Barbus pleurogramma Boulenger 1902 — оз. Тана, Ефіопія. Середовище: прісна вода.
 Barbus pobeguini Pellegrin 1911 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus poechii Steindachner 1911 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus potamogalis (Cope 1867) — Басейн р. Муні, Республіка Екваторіальна Гвінея. Середовище: прісна вода.
 Barbus prespensis Karaman 1924 — Басейн оз. Преспа: Греція, Албанія та Македонія. Середовище: прісна вода.
 Barbus prionacanthus Mahnert & Géry 1982 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus profundus Greenwood 1970 — Східна Африка: оз. Вікторія. Середовище: прісна вода.
 Barbus pseudotoppini Seegers 1996 — Танзанія. Середовище: прісна вода.
 Barbus puellus Nichols & Boulton 1927 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus pumilus Boulenger 1901 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus punctitaeniatus Daget 1954 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus pygmaeus Poll & Gosse 1963 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus quadrilineatus David 1937 — Burundi. Середовище: прісна вода.
 Barbus quadripunctatus Pfeffer 1896 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus radiatus Peters 1853 — South-Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus raimbaulti Daget 1962 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus rebeli Koller 1926 — Басейн Адріатики: Чорногорія, Албанія, Македонія та Греція. Середовище: прісна вода.
 Barbus reinii Günther 1874 — Марокко. Середовище: прісна вода.
 Barbus rhinophorus Boulenger 1910 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus rohani Pellegrin 1921 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus rosae Boulenger 1910 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus roussellei Ladiges & Voelker 1961 — Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus rouxi Daget 1961 — Western Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus ruasae Pappenheim 1914 — Руанда, Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus rubrostigma Poll & Lambert 1964 — Західна Африка: Габон у Республіці Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus sacratus Daget 1963 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus salessei Pellegrin 1908 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus sensitivus Roberts 2010 — Sanaga River, Камерун. Середовище: прісна вода.
 Barbus serengetiensis Farm 2000 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus serra Peters 1864 — Південно-західна Африка: Ангола. Середовище: прісна вода.
 Barbus sexradiatus Boulenger 1911 — Східна Африка: дренажна система оз. Вікторія. Середовище: прісна вода.
 Barbus seymouri Tweddle & Skelton 2008 — система Південної Рукуру, Малаві. Середовище: прісна вода.
 Barbus somereni Boulenger 1911 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus sperchiensis Stephanidis 1950 — Греція. Середовище: прісна вода.
 Barbus stanleyi Poll & Gosse 1974 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus stappersii Boulenger 1915 — Демократична Республіка Конго. Середовище: прісна вода.
 Barbus stauchi Daget 1967 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus stigmasemion Fowler 1936 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus stigmatopygus Boulenger 1903 — Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus strumicae Karaman 1955 — Aegean Sea basin: Греція, Македонія та Болгарія. Середовище: прісна вода.
 Barbus subinensis Hopson 1965 — Гана. Середовище: прісна вода.
 Barbus sublimus Coad & Najafpour 1997 — Іран. Середовище: прісна вода.
 Barbus sublineatus Daget 1954 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus subquincunciatus Günther 1868 — Західна Азія: Системи Тиргу та Євфрату. Середовище: прісна вода.
 Barbus sylvaticus Loiselle & Welcomme 1971 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus syntrechalepis (Fowler 1949) — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus taeniopleura Boulenger 1917 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus taeniurus Boulenger 1903 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus tanapelagius Graaf, Dejen, Sibbing & Osse 2000 — оз. Тана, Ефіопія. Середовище: прісна вода.
 Barbus tangandensis Jubb 1954 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus tauricus Kessler 1877 — Басейни Чорного та Азовського морів. Середовище: прісна вода.
 Barbus tegulifer Fowler 1936 — Західна Африка: р. Крібі, Камерун. Середовище: прісна вода.
 Barbus tetrastigma Boulenger 1913 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus thamalakanensis Fowler 1935 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus thessalus Stephanidis 1971 — Фесалія, Греція. Середовище: прісна вода.
 Barbus thysi Trewavas 1974 — Західна Африка: Камерун та Фернандо По (о-в Біоко). Середовище: прісна вода.
 Barbus tiekoroi Lévêque, Teugels & Thys van den Audenaerde 1987 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus tomiensis Fowler 1936 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus tongaensis Rendahl 1935 — Північно-східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus toppini Boulenger 1916 — Південно-східна Африка Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus trachypterus Boulenger 1915 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus traorei Lévêque, Teugels & Thys van den Audenaerde 1987 — Берег Слонової Кістки, Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus treurensis Groenewald 1958 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus trevelyani Günther 1877 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus trimaculatus Peters 1852 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus trinotatus Fowler 1936 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus trispiloides Lévêque, Teugels & Thys van den Audenaerde 1987 — Ліберія, Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus trispilomimus Boulenger 1907 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus trispilopleura Boulenger 1902 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus trispilos (Bleeker 1863) — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus tropidolepis Boulenger 1900 — Басейн оз. Танганьїка. Середовище: прісна вода.
 Barbus turkanae Hopson & Hopson 1982 — оз. Тункана. Середовище: прісна вода.
 Barbus tyberinus Bonaparte 1839 — Італія. Середовище: прісна вода.
 Barbus umbeluziensis Groenewald 1958 — Середовище: прісна вода.
 Barbus unitaeniatus Günther 1866 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus urostigma Boulenger 1917 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus urotaenia Boulenger 1913 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus usambarae Lönnberg 1907 — Танзанія, Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus vanderysti Poll 1945 — Центральна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus venustus Bailey 1980 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus viktorianus Lohberger 1929 — Східна Африка: Басейн оз. Вікторія. Середовище: прісна вода.
 Barbus viviparus Weber 1897 — Південно-східна Африка Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus waleckii Rolik 1970 — Польща та Україна. Середовище: прісна вода.
 Barbus walkeri Boulenger 1904 — Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus wellmani Boulenger 1911 — Південна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus wurtzi Pellegrin 1908 — Середовище: прісна вода.
 Barbus yeiensis Johnsen 1926 — Східна та Західна Африка. Середовище: прісна вода.
 Barbus yongei Whitehead 1960 — Східна Африка: Басейн оз. Вікторія. Середовище: прісна вода.
 Barbus zalbiensis Blache & Miton 1960 — Чад та Камерун. Середовище: прісна вода.
 Barbus zanzibaricus Peters 1868 — Східна Африка. Середовище: прісна вода.

Джерела 
 California Academy of Sciences  Catalog of Fishes — версія від 10 лютого 2011
 

Barbinae
Роди риб